Daniel Persson har flera betydelser:

Daniel Persson (politiker), svensk politiker och riksdagsledamot sedan 2022.
Daniel Persson i Tällberg, svensk politiker och riksdagsledamot 1891–1918.
Daniel Persson (friidrottare), svensk friidrottare tävlande för Malmö AI.
Daniel Persson, svensk musiker och medlem i Sunday Sound